Rössler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Adolph Rössler
 Wilhelm Rössler